Nederlands cartograaf (1597 Amsterdam - 1651): Henricus Hondius (cartograaf)
 Nederlands etser en uitgever (1573 Duffel - 1650): Henricus Hondius (etser)